Ruido hace referencia a varios artículos:

Sonido
Ruido, sonido inarticulado y confuso, alboroto no deseado por el receptor, que le molesta para escuchar el sonido que le interesa, o ninguno.
 Ruido (física), el que propiamente se considera ruido, entendido como tal.
 Ruido blanco, señal de espectro plano en la banda de frecuencia de interés.
 Ruido rosa, ruido blanco filtrado para obtener un perfil espectral dado; utilizado en música.
 Ruido marrón o Ruido rojo, compuesto principalmente por frecuencias graves y medias.

Otras ciencias
 Ruido (geofísica), perturbación en las señales de dispositivos mediante los cuales se investigan propiedades tales como las sísmicas, gravitacionales, eléctricas, de potencial espontáneo, magnéticas, o de radiaciones.
 Ruido (informática), datos sin significado, generados simplemente como subproductos no deseados de otras actividades.
 Ruido de cuantificación (también denominado error de cuantificación), señal normalmente indeseada, que resulta del proceso cuantificativo cuando una señal analógica se convierte en digital y se añade a la señal analógica original para dar lugar a la señal cuantificada.
 Ruido (teoría de la información), tipo de información
 Ruido (comunicación)  toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir.
 Ruido lingüístico (lingüística)

Películas
 Ruido (película de 2005), uruguaya, dirigida por Marcelo Bertalmío.
 Ruido (película de 2006), puertorriqueña, dirigida por César Rodríguez.

Enlaces externos